Ла Касита де Паха има више значења:

 Ла Касита де Паха (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Касита де Паха (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику